Гримшоу, Гримшо (, [ˈgrɪmʃɔ:]):
 Гримшо, Аллен (1929—2011) — американский социолог, автор влиятельных идей в социолингвистике.
 Гримшо, Джейн (род. 1951) - американский лингвист.
 Гримшоу, Джон Эткинсон — живописец Викторианской эпохи, наиболее известный своими городскими пейзажами, передающими туман и сумерки.
 Гримшоу, Кристи (род. 1995) — шотландская футболистка.
 Гримшоу, Николас — британский архитектор, президент Королевской академии художеств (с 2004 г.).
 Гримшоу, Стюарт (род. 1961) — новозеландский хоккеист на траве.
 Гримшо, Тони (Энтони, род. 1957) — английский футболист.
 Гримшоу, Уолтер (1832—1890) — английский шахматный композитор.
 перекрытие Гримшоу — тема в шахматной композиции.
 Гримшоу, Фрэнсис Джозеф — 5-й архиепископ Бирмингема

Примечания